Patrignone (San Giuliano Terme), een plaats in de Italiaanse gemeente San Giuliano Terme
Patrignone (Arezzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Arezzo